Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2017 года  проходил с 17 по 23 сентября в Вильнюсе, Литва одновременно с командным чемпионатом Европы среди мужчин в форматах классическая, молниеносная (блиц) и быстрая (рапид) программа.

Состав команды — 2 спортсменки, ещё две могли быть запасными. Соревнование проходило по круговой системе с контролем времени 1 час 20 минут + 1 минута на ход в классической программе, 15 минут + 5 секунд на ход в рапиде и 5 минут + 3 секунды на ход в блице. Соревнования в классической и быстрой программах проводились по круговой системе, блиц прошёл по системе плей-офф. 

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек).

Главный судья — Витас Лабутис.

Основная программа 

 — Белоруссия

 — Украина

 — Латвия

Составы команд 
Латвия — Зоя Голубева, Елена Чеснокова

Белоруссия — Ольга Федорович, Дарья Федорович

Россия — Айгуль Идрисова, Алия Аминова

Украина — Виктория Мотричко, Людмила Литвиненко

Литва-1 — Вероника Вилчинска, Ромуальда Шидлаускене

Литва-2 — Лайма Адлите, Живиле Рингялене, Рита Пашкаускайте

Результаты по доскам 

 в скобках указано количество сыгранных партий
 + выигрыш, = ничья - проигрыш

Рапид 

Прошёл 19 сентября. 

 — Латвия

 — Беларусь

 — Россия

Составы команд 
Латвия — Зоя Голубева, Елена Чеснокова

Белоруссия — Ольга Федорович, Дарья Федорович

Россия — Айгуль Идрисова, Алия Аминова

Украина — Виктория Мотричко, Людмила Литвиненко

Литва-1 — Вероника Вилчинска, Ромуальда Шидлаускене

Литва-2 — Лайма Адлите, Живиле Рингялене

Блиц 

 — Россия

 — Беларусь

 — Латвия

Финальная таблица

Составы команд 
Латвия — Зоя Голубева, Елена Чеснокова

Украина — Виктория Мотричко, Людмила Литвиненко

Россия — Айгуль Идрисова, Алия Аминова

Белоруссия — Ольга Федорович, Дарья Федорович

Литва-1 — Вероника Вилчинска, Ромуальда Шидлаускене

Литва-2 — Лайма Адлите, Рита Пашкаускайте

Ссылки 
 European Team Championship на сайтеKNDB 
 На сайте EDC
 таблица блица 
 таблица рапида 
  
 Командный чемпионат Европы по международным шашкам на Едином шашечном сайте

Спорт в Литве в 2017 году
2017 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Шашки
Международные соревнования по шашкам в Литве
Сентябрь 2017 года
Чемпионаты Европы в Литве